Ascendancy (film), een film uit 1983 van Edward Bennett
Ascendancy (videospel), een videospel uit 1995
Ascendancy (album), een album van Trivium uit 2005